

Histoire
 Armens, un peuple proto-Arménien.

Musique
 Armens, un groupe de rock français.